272-й истребительный авиационный полк во время войны действовал в виде двух формирований:

 272-й истребительный авиационный полк 73-й смешанной авиационной дивизии, в октябре 1941 переименован в 590-й истребительный авиационный полк
 272-й истребительный авиационный полк 7-й смешанной авиационной дивизии, 203-й и 309-й истребительных авиационных дивизий.